Elsje de Wijn (née en 1944), actrice néerlandaise.
 Faas Wijn (né en 1999), acteur néerlandais.
 Piet Wijn (1929-2010), auteur de bande dessinée néerlandais.
 Sander de Wijn (né en 1990), joueur néerlandais de hockey sur gazon.
 Sven de Wijn, acteur néerlandais